«Мальчики в лодке» () — будущий художественный фильм режиссёра Джорджа Клуни, работа над которым началась в 2022 году. Экранизация одноимённого романа Дэниела Джеймса Брауна, рассказывающего о команде гребцов из Вашингтонского университета, которые победили на Олимпийских играх в Берлине в 1936 году. Главные роли в картине сыграют Джоэл Эдгертон, Джек Малхерн, Сэм Страйк, Люк Слэттери, Том Элмс.

Сюжет 
Литературной основой сценария фильма стал документальный роман Дэниела Джеймса Брауна «Мальчики в лодке: Девять гребцов-любителей сотворили чудо на гитлеровской Олимпиаде». Он рассказывает о команде гребцов-аутсауйдеров из Вашингтонского университета, которые победили на Олимпийских играх в Берлине в 1936 году.

В ролях 
 Джек Малхерн
 Сэм Страйк
 Люк Слэттери
 Том Элмс
 Джоэл Эдгертон

Производство и премьера 
Работа над картиной началась в 2022 году. Сценарий написал Марк Л. Смит, режиссёром проекта стал Джордж Клуни. Производством фильма займутся кинокомпании MGM, Spyglass и Smokehouse. В картине сыграет целый ряд молодых актёров: Джек Малхерн, Сэм Страйк, Люк Слэттери, Томас Элмс, Том Варей, Брюс Хербелин-Эрл, Уил Кобан, Хадли Робинсон; к касту присоединился и Джоэл Эдгертон. Съёмки начались в марте 2022 года.

Примечания 

Фильмы Джорджа Клуни